The Unloved – film del 2009 diretto da Samantha Morton
 The Unloved – serie televisiva australiana

Pagine correlate 
 Unloved